Pomorze – kraina historyczna na terenie Polski i Niemiec
 Pomorze Gdańskie (Wschodnie)
 Pomorze Słupskie
 Pomorze Szwedzkie
 Pomorze Środkowe
 Pomorze Zachodnie
 Pomorze Przednie
 Pomorze Tylne
 Pomorze – prowincja pruska
 Pomorze – rezerwat przyrody
 Pomorze – jezioro

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Pomorze – osada w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie
 Pomorze – część wsi Zaburze w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Radecznica 
 Pomorze – część wsi Annolesie w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Pomorze – część wsi Stary Gózd w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Pomorze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna 
 Pomorze – część wsi Trzemcha Dolna w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno 
 Pomorze – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby

Inne 
 Pomorze – dawna gromada
 Pomorze Seahawks
 Armia Pomorze
 Okręg Pomorze AK